Euglena – rodzaj
 Euglena zielona – gatunek